Bocer ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Bocer (1561–1630), deutscher Jura-Professor in Tübingen
 Johann Bocerus (auch: Bocer, Boedeker, Böker, Booker; 1523–1565), deutscher lateinischer Dichter und Historiker